World Marathon Majors — серия ежегодных соревнований среди марафонцев, которая проводится с 2006 года. 

За участие в марафоне спортсмену начисляются баллы. 1 место — 25 баллов, 2 место — 15 баллов, 3 место — 10 баллов, 4 место — 5 баллов, 5 место — 1 балл. В зачёт входит попадание в первую пятёрку на следующих марафонах: Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский и Нью-Йоркский марафоны в 2006—2012 годах, а с 2013 года в серию вступил Токийский марафон. Также баллы начисляются на Олимпийском марафоне и на марафоне в рамках чемпионата мира.

В 2015 году оценка была пересмотрена: 1 место - 25 баллов, 2 место - 16 баллов, 3 место - 9 баллов, 4 место - 4 балла, 5 место -1 балл. В рейтинг серии засчитываются два лучших результата за период подсчета очков (до пересмотра системы оценки в рейтинг входило четыре лучших результата).

Победитель серии награждается денежным призом в размере 500 000 долларов США.

Призёры

2006/2007 спортивный сезон

2007/2008 спортивный сезон

2008/2009 спортивный сезон

2009/2010 спортивный сезон

2010/2011 спортивный сезон

2011/2012 спортивный сезон

2012/2013 спортивный сезон

2013/2014 спортивный сезон

Примечания

Ссылки 
  

Марафоны